Адли:

 Адли — один из первых известных игроков в шатрандж.
 Адли, Амин (род. 2000) — французский футболист.
 Адли, Ахмед (род. 1987) — египетский шахматист, гроссмейстер.
 Адли, Ясин (род. 2000) — французский футболист.